Gnojnice est un toponyme qui peut désigner :
Gnojnice, une localité de Bosnie-Herzégovine située sur le territoire de la Ville de Mostar, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Gnojnice, un village de Croatie situé dans la municipalité de Cetingrad, comitat de Karlovac.